

Aziende 
 Stéréofilms Bruguière – ditta francese attiva dal 1946 al 1974, produttrice di materiale stereoscopico

Geografia 
Francia
 La Bruguière – comune francese del Gard nella regione dell'Occitania
 Bruguières – comune francese dell'Alta Garonna nella regione dell'Occitania

Persone 
 Antoine André Bruguière (1773-1823)- filosofo, letterato e linguista francese
 Claude Denis Noël Bruguière (1773-1806) – colonnello francese durante la rivoluzione e l'Impero Francese
 Dominique Bruguière (1950-) – progettista illuminotecnico
 Francis Joseph Bruguière (1879-1945) – fotografo statunitense
 Georges Bruguière – imprenditore francese, fondatore della Stéréofilms Bruguière 
 Jean-Guillaume Bruguière (1750-1798) – naturalista e viaggiatore francese
 Jean-Louis Bruguière (1943) – giudice francese specializzato nella lotta contro il terrorismo
 Jean Pierre Joseph Bruguière detto Bruyère (1772-1813) – generale dell'Impero Francese